

Astronomia 
 233943 Falera – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Falera – comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)

Storia 
 Falera – ornamento militare romano